Gulden vlies (mythologie), de gouden schapenvacht van de god Chrysomallos
Orde van het Gulden Vlies, een exclusieve ridderorde